Nils ou Niels () est un prénom masculin d'origine scandinave.
Principalement porté en Suède, Norvège, Danemark, et en Islande. Il n'est également pas rare de le voir porté dans certains pays tels que les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Finlande.

Le diminutif scandinave de Nils est Nisse (Nisse en Norvégien fait référence à Tomte en suédois que l'on peut traduire par lutin).

Signification 
Nils est la traduction scandinave du prénom Nicolas, d'origine grecque et signifiant « victoire du peuple ».

Personnage de fiction 
 Nils Holgersson dans Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un roman écrit par Selma Lagerlöf et paru en 1906 et 1907.

Artistes 

 Nils Aas, sculpteur norvégien
 Niels Arestrup, acteur français
 Nils Blommér, peintre suédois
 Nils Gaup, acteur norvégien
 Nils Gustav Wentzel, peintre norvégien
 Nils Landgren, tromboniste suédois
 Nils Lindberg, musicien suédois
 Nils Lofgren, guitariste américain
 Nils Økland, musicien norvégien
 Nils Petter Molvær, musicien norvégien
 Nils Tavernier, cinéaste français
 Nils-Udo, artiste plasticien allemand
Nils Peronnet, musicien et artiste plasticien français
Nils Pérotin, flûtiste français
Nils Mathieu, dessinateur et photographe français
Nils Wambergue, percussionniste français

Écrivains 
 Nils-Aslak Valkeapää, poète finlandais

Politiciens 

 Nils Daniel Carl Bildt, homme politique suédois
 Nils Olof Thorbjörn Fälldin, homme politique suédois
Niels roi de Danemark

Scientifiques 

Niels Abel, mathématicien norvégien
Nils Bohlin, inventeur suédois
 Niels Bohr, physicien danois
 Nils Erland Herbert Nordenskiöld, archéologue suédois
 Nils Gabriel Sefström, chimiste suédois
 Nils Gustaf Dalén, inventeur suédois
 Nils Gustaf Ekholm explorateur suédois
 Nils Gustaf Nordenskiöld, minéralogiste finlandais
 Nils Hjalmar Odhner, malacologiste suédois
 Nils Johan Andersson, botaniste suédois
 Nils Otto Gustaf Nordenskjöld, géologue suédois
 Nils Rosén Von Rosenstein, médecin suédois
 Nils Strindberg, photographe suédois
 Nils Wiberg, chimiste allemand

Sportifs 

 Nils Andersson, footballeur suédois
 Nils Arne Eggen, footballeur norvégien
 Nils Axelsson, footballeur suédois
 Nils Ekman, joueur de hockey sur glace suédois
 Nils Johansson, footballeur suédois
 Nils Eriksen, footballeur norvégien
 Nils Johan Semb, footballeur norvégien
 Nils Karlsson, fondeur suédois
 Nils Liedholm, footballeur suédois
 Nils Middelboe, footballeur danois
 Nils Olav Fjeldheim, kayakiste norvégien
 Nils Östensson, fondeur suédois
 Nils Petersen, footballeur allemand
 Nils Rikberg, footballeur finlandais
 Nils Rosén, footballeur suédois
 Nils Schumann, athlète allemand
 Nils Svärd, fondeur suédois
 Nils Täpp, fondeur suédois
 Nils-Joel Englund, fondeur suédois

Annexes

Voir aussi

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom norvégien
Prénom scandinave
Homonymie de prénom

da:Niels (navn)